La Copa del Rey de Balonmano 1977 fue la II edición del campeonato estatal de la Copa del Rey y se celebró entre el 24 de abril y el 5 de junio de 1977, por el sistema de eliminatorias a doble partido, excepto la final que se jugó a partido único en Cartagena (Murcia).

Participaron los ocho primeros clasificados en el Campeonato Nacional de División de Honor y en el Campeonato Nacional de Primera División. 

Los equipo clasificados fueron: CHF Ademar, J.D. Arrate Alfa, Teka La Salle, Atlético Madrid, G. C. Covadonga, Elgorriaga Bidasoa, BM Granollers, Donibane, Juventud Ricoh, Marcol Lanas Aragón, Canteras U.D., CB Calpisa, Centro Excursionista Eldense, F. C. Barcelona, BM Ripollet y Anaitasuna Schweppes.

El ganador de esta edición fue el CB Calpisa, imponiéndose al F. C. Barcelona.

Rondas finales

Véase también 
 Copa del Rey de Balonmano

Copa del Rey de balonmano
Balonmano en 1977